Grand Canal steht für folgende Kanalsysteme:

 Grand Canal (Arizona) im Maricopa County
 Grand Canal (Irland) 
 Grand Canal (Versailles), Frankreich 
 Grand Canal d’Alsace in Frankreich und Deutschland, siehe Rheinseitenkanal
 Grand Canal (Chablais) im Kanton Waadt
 Canal Grande in Venedig